

Дженесі — місто, штат Айдахо
 Дженесі — місто, штат Нью-Йорк
 Дженесі — місто, штат Вісконсин
 Дженесі Тауншип — селище в окрузі Поттер, штат Пенсільванія
 Дженесі — переписна місцевість, штат Колорадо